N29 oder N 29 bezeichnet:

 Route nationale 29, Nationalstraße in Frankreich
 N29 (Burkina Faso), Fernstraße in Burkina Faso
 N29 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N29 (Niger), Fernstraße in Niger